Січови́й прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Січовий провулок — провулок у місті Дніпропетровськ.
 Січовий провулок — провулок у місті Кременчук.
 Січовий провулок — провулок у місті Черкаси.

Провулки